

Sources 
 .
 .
 .
 .
 .
 Géoportail (notamment ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou Google Maps, pour divers points de détails.

Compiègne - Roye-Faubourg-Saint-Gilles